Chef – ezoteryczny język programowania przypominający przepisy kulinarne
 Jerome McElroy, znany jako Chef – jedna z pobocznych postaci serialu animowanego Miasteczko South Park